Зелениця

 Зелениця — рід багаторічних, трав'янистих, вічнозелених спорових рослин
 Зелениця — народна назва гриба Рядовка зелена
 Зелениця Цайллера — багаторічна рослина родини «Плаунових» (Lycopodiaceae)
 Зелениця сплюснута — багаторічна, трав'яниста, вічнозелена спорова рослина з родини «Плаунових»

Села:
 Зелениця — Житомирська область, Звягельський район
 Зелениця — Рівненська область, Вараський район
Річка:
 Зелениця — притока Бистриці Надвірнянської (Івано-Франківська область)

Зелениця — село, Берестейська область, Малоритський район

Зелениця — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зелениця — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства